Mapeamento de textura
Mapeamento objeto-relacional
Mapeamento da internet
Mapeamento ambiental
Mapeamento de processos
Mapeamento racional
Mapeamento do potencial mineral
Mapeamento genético

Ou ainda:
O sinônimo da cartografia, a arte de fazer mapas geográficos.